Brives (Indre), municipi al departament de l'Indre (regió de Centre-Vall del Loira, França)
 Brives-Charensac, municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Brives-sur-Charente. municipi al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània, França)